Ар (Ahr) може да се отнася за:

 Ар, мярка в земеделието
 Ар, река в Германия
 Ар, река в Южен Тирол
 Аар, река в Швейцария